Fourneyron peut désigner :

Patronymes 
 Benoît Fourneyron (1802-1867), industriel français du , inventeur de la turbine hydraulique et de la conduite forcée ;
 Roger Fourneyron (1921-1984), homme politique français ;
 Valérie Fourneyron (1959-), femme politique française, ancienne ministre des Sports, de la Jeunesse, de l'Éducation populaire et de la Vie associative.

Autres 
 Rue Fourneyron, voie du  de Paris.